Села:
 Водички — село, Шепетівський район, Хмельницька область
 Водички — село, Хмельницький район, Хмельницька область

Об'єкти природно-заповідного фонду:
 Водички-1 — заповідне урочище місцевого значення, село Тишківці, Коломийський район, Івано-Франківська область
 Водички-2 — заповідне урочище місцевого значення, село Тишківці, Коломийський район, Івано-Франківська область